Сен-Марте́н-де-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 45 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 134 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 289,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-де-Шам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-Шам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна